Thomas Armbrüster ist der Name folgender Personen:

* Thomas Armbrüster (Wirtschaftswissenschaftler) (* 1968), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Thomas Armbrüster (Autor), deutscher Sachbuchautor 

Siehe auch:
Thomas Armbruster